Соревнования по фигурному катанию на VI зимних Олимпийских Играх прошли с 17-го по 22 февраля 1952 года в столице Норвегии Осло  на  Бислетте. Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: в мужском и женском одиночном катании и в парах.

Медали

Общий медальный зачёт

Медалисты

Представительство по странам 
Всего в Олимпийских играх приняли участие 63 фигуриста (26 мужчин и 37 женщин) из 15 стран (в скобках указано количество фигуристов от страны):

  (3)
  (4)
  (6)
  (8)
  (1)
  (1)
  (6)
  (1)
  (4)
  (10)
  (8)
  (2)
  (2)
  (5)
  (2)

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Факты 
 В соревнованиях по фигурному катанию принимали участие спортсмены из Европы, Северной Америки и Австралии с Океанией.
 Впервые в Олимпийских Играх принимали участие фигуристы из Австралии и Океании.
 Самым молодым фигуристом на Олимпиаде-1952 был Ален Жилетти из Франции выступающий как одиночник, ему было на тот момент всего 12 лет и 162 дней.
 Самым старшим фигуристом на Олимпиаде-1952 (как и 4 года назад) был Пер Кок-Клаузен из Дании, выступающий как одиночник, ему было 39 лет и 149 дней.
 На VI зимних Олимпийских Играх спортивная делегация из Дании состояла только из одного фигуриста.
 В немногочисленной спортивной делегации Австралии на VI зимних Олимпийских Играх присутствовала лишь две женщины, и обе были фигуристки. Всего в составе спортивной делегации фигуристов было треть.
 Половина спортивной делегации Венгрии на VI зимних Олимпийских Играх состояла из фигуристов.

Ссылки 

 Результаты на сайте В.Соловьёва 
 Результаты в мужском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в женском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в парном катании на сайте eskatefans.com 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1952
1952 год в фигурном катании
Олимпийские игры